Landtagswahlkreis 38 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Neckar-Odenwald (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Mannheim-Land I (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Oberspreewald-Lausitz I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Oberspreewald-Lausitz II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Cottbus, Land – Forst II (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Frankfurt am Main V (seit 1983)
 Wahlkreis 38 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 38 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Nienburg/Schaumburg (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Hameln/Rinteln (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Laatzen (2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Linden (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Schöppenstedt (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Mettmann II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Mettmann III (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Solingen I – Wuppertal IV (2000)
 Landtagswahlkreis Solingen I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Krefeld II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Geldern (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Speyer (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Meißen 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Riesa-Großenhain 2 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Bischofswerda (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Halle IV (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Halle III (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Bad Dürrenberg-Saalkreis (2002)
 Landtagswahlkreis Halle I (1994 und 1998)
 Landtagswahlkreis Bitterfeld II (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Nord (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Reinbek (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Nord (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Stormarn-Nord (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Stormarn-Süd (1950)
 Landtagswahlkreis Lübeck II (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Jena II (seit 1994)
 Wahlkreis Ilmenau I (1990)